

Persone
 Carlo Curto – accademico italiano
 Euprepio Curto – politico italiano
 Fabio Curto – cantante italiano
 Nicolò Curto – calciatore italiano
 Silvio Curto – egittologo italiano
 Víctor Curto – calciatore spagnolo

Altro
 Ray Curto – personaggio della serie televisiva I Soprano

Pagine correlate
Corto
Curti (disambigua)